Латипов — фамилия; имеет женскую форму Латипова.
 Латипов, Жасурбек (род. 1991) — узбекистанский боксёр, чемпион в весовой категории до 52 кг среди мужчин по боксу на Чемпионате Азии 2017.
 Латипов, Халим Рафикович (1933—2014) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор.